Roses (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Girona

Muziek
 Roses (Imanbek remix)
 Roses (OutKast), een nummer van het Amerikaanse hiphopduo OutKast uit 2004
 Roses (The Chainsmokers), een single van het Amerikaanse dj-duo The Chainsmokers